Сражение у Лизард-Пойнт — морское сражение у берегов полуострова Корнуолл (Великобритания) в 1637 году в рамках Восьмидесятилетней войны. В преддверии боя испанский адмирал Мигель де Орна, командир Фландрской армады, перехватил важный англо-голландский торговый караван из 44 судов в сопровождении 6 кораблей и благополучно вернулся на свою базу в Дюнкерк.

Предыстория 
В начале 1636 года опытный фламандский адмирал на испанской службе Якоб Коллэрт, командир Фландрской армады, был разбит голландским флотом под командованием капитана Йохана Эвертсена. Галеон и ещё одно судно из состава армады были потоплены недалеко от Дьепа, и адмирал был взят в плен вместе с 200 солдатами. После обмена пленными Коллэрт был освобожден, но вскоре умер от болезни в Ла-Корунье. Тогда наваррец Мигель де Орна заменил его. Орна также оказался умелым командиром и уничтожил три крупных вражеских конвоя менее чем за два года.

Сражение 
Мигель де Орна отплыл из Дюнкерка 18 февраля, командуя эскадрой из 5 галеонов и 2 фрегатов с задачей напасть на голландский рыболовный флот и торговые пути. Его капитанами были баск Антонио де Ансиондо, фламандцы Маркус ван Обен и Корнелис Мейне и кастильцы Антонио Диас и Сальвадор Родригес. После захвата торгового судна, находясь под огнём береговых батарей Кале, испанская эскадра пересекла Ла-Манш. У побережья Корнуолла, близ мыса Лизард, был обнаружен англо-голландский конвой из 28 голландских и 16 английских торговых судов в сопровождении 6 голландских военных кораблей. Испанские военные корабли немедленно атаковали.

В результате огня испанской артиллерии голландский флагман был полностью выведен из строя. Корабль Антонио Диаса провел его абордаж и захватить знамя, однако нападение было в конечном счете отбито. Вторая попытка, проведенная с флагмана, длилась полчаса, но также не удалось. Лишь с третьей попытки голландский флагман был окончательно захвачен. Торговые корабли использовали свою артиллерию, чтобы помочь своим кораблям сопровождения, но безуспешно — три из них были потоплены. Остальные два сдались и были захвачены в плен. Корабли конвоя были рассеяны и попытались скрыться поодиночке, воспользовавшись наступившей темнотой. Тем не менее 14 из них в итоге попали в испанские руки и были доставлены в Дюнкерк.

Последствия 
Орна вернулся в Дюнкерк в сопровождении 17 трофейных судов, груженных боеприпасами и сырьём. По пути он старательно избегал голландской эскадры адмирала Филлипса ван Дорпа, посланной с целью перехватить испанскую армаду. Дорп попытался заблокировать испанский флот в порту, но не преуспел, и Орна и смог продолжить свой поход без препятствий. В июле он устроил засаду на два голландских конвоя из Бордо, захватив 12 судов.

Примечания

Литература 
 Stradling, R. A. (2004). The Armada of Flanders: Spanish Maritime Policy and European War, 1568—1668. Cambridge University Press ISBN 978-0-521-52512-1
 Fernández Duro, Cesáreo (1898). Armada española desde la Unión de los Reinos de Castilla y de León. Vol. IV. Madrid: Est. tipográfico «Sucesores de Rivadeneyra».
 Laughton, Leonard George Carr; Anderson, Roger Charles; Perrin, William Gordon (2001). Mariner’s mirror: wherein may be discovered his art, craft & mystery after the manner of their use in all ages and among all nations. Vol. 87. Society for Nautical Research.

Сражения по алфавиту
Морские сражения Испании
Морские сражения Нидерландов
Морские сражения XVII века
Нидерландская революция
Сражения 1637 года
Февраль 1637 года